Маргарита Маза де Хуарез има више значења:

 Маргарита Маза де Хуарез (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маргарита Маза де Хуарез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику